Diese Liste enthält alle offiziellen, von der FIFA anerkannten, Spiele der Litauischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Liste der Länderspiele

1923 bis 1929

1930 bis 1939

1992 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Anlässe

Spielorte

Spielorte bei Heimspielen

Länderspielbilanzen 
Litauen war 1992 erster Länderspielgegner der georgischen Fußballnationalmannschaft.

Legende:
 grüner Hintergrund = Bilanz positiv (Anzahl der Siege höher als die der Niederlagen)
 gelber Hintergrund = Bilanz ausgeglichen
 roter Hintergrund = Bilanz negativ (Anzahl der Niederlagen höher als die der Siege)

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 FIFA-Spiele und Ergebnisse von Litauen

Litauen
!Landerspiele